La lisibilité est une notion d'ergonomie, qui se mesure aujourd'hui par des processus de quantification, utilisés en particulier dans le cadre de la méthode MTM dans l'industrie. On la retrouve dans les domaines suivants :
 en typographie : lisibilité (voir légibilité) ;
 en rédaction : lisibilité ;
 en programmation informatique : lisibilité.

Notes et références

Voir aussi 
 Test de lisibilité